Ульриксен (, ) — датская и норвежская фамилия патронимического происхождения. Образована от личного имени Ульрик (Ulrich).

Известные носители 

 Ульриксен, Катрине — норвежская кёрлингистка.
 Ульриксен, Хьелл (род. 1944) — норвежский кёрлингист.
 Ульриксен, Ярл Хеннинг (род. 1947) — норвежский шахматист.